Елена Литовская (; ок.1390 — 2 марта 1449) — литовская принцесса из династии Гедиминовичей, жена князя Ратиборско-крновского Яна II Железного (1380/1382 — 1424).

Биография 
Елена была второй дочерью князя Новгород-Северского Корибута Ольгердовича (ок.1358 — после 1404) и Анастасии Ольговны Рязанской (? — после 1399), дочери великого князя Рязанского Олега Ивановича.

Скорее всего, Елена провела детство при дворе своего дяди, великого князя Литовского Витовта. В январе 1407 года она была выдана замуж за князя Ратиборско-крновского Яна II Железного, в Силезию ее провожал епископ Краковский Петр Выш. Изначально воспитанная в православии, после замужества Елена перешла в католичество.

С Еленой связано выделение отдельного Пщинского княжества, которое по завещанию Яна II было выделено ей в 1424 году в качестве вдовьего удела. Как княгиня Пщинская, она присоединилась к конфедерации силезских князей, заключенной в сентябре 1427 года в Гродкуве, которая должна была защитить силезские земли от ожидаемого нападения гуситов. Княгиня Елена обязалась выставить вооруженные отряды на границе с Моравией.

Елена умерла 2 марта 1449 года; после ее смерти Пщинское княжество вернулось в состав Ратиборско-крновского княжества.

Семья и дети 
От брака с князем Яном II Железным Елена Литовская родила двух сыновей и дочь:
 Вацлав II Ратиборский (1405 – 1456), князь ратиборско-крновский и ратиборкий
 Микулаш V Крновский (1409 – 1452), князь ратиборско-крновский и крновский
 Маргарита (1410 – 1459), замужем за 1) князем Казимиром I Освенцимским; 2) князем Земовитом V Мазовецким

Литература 
 Jan Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań – Wrocław 1999, s. 114.
 Marian Małecki: Bitwa graniczna pod Pszczyną. Z dziejów wojny obronnej. Warszawa - Kraków: Ministerstwo Obrony Narodowej, 2003, s. 11. ISBN 83-911732-3-2.
 Martin Čapský: Górny Śląsk w okresie późnego średniowiecza (1327-1525). W: Joachim Bahlcke (red.), Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej – Muzeum Śląskie – Frodo, 2011, s. 129. ISBN 978-83-60470-41-1.

Ссылки 
 Miroslav Marek Генеалогия Гедиминовичей
 Charles Cawley LITHUANIA, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy

Силезские Пясты
Супруги правителей XIV века